Джо́зеф А́льберик Туи́слтон-Уа́йкем-Файнс (; род. 27 мая 1970, Солсбери) — британский актёр, наиболее известный благодаря ролям Уильяма Шекспира в фильме «Влюблённый Шекспир» и командора Фреда Уотерфорда в телесериале «Рассказ служанки».

Биография 
Файнс родился в Солсбери, Уилтшир, Англия. Он — сын писательницы Дженнифер Лэш и фотографа Марка Файнса. Самый младший из шестерых детей, он был воспитан в Западном Корке, Ирландия. Его братья — актёр Рэйф Файнс, композитор Магнус Файнс и защитник природы Джейкоб Файнс. Его сёстры Софи Файнс и Марта Файнс — режиссёры. Его приёмный брат Майкл Эмери — археолог. Он приходится троюродным кузеном сэру Ранульфу Файнсу.

Файнс учился в Ирландии, затем в Лихерст Свон Скул, частной школе Солсбери, после его обучение продолжилось в школе с гуманитарным уклоном. Потом он на протяжении года учился в художественной школе в Саффолке, после чего Файнс поступил в Гилдхоллскую школу музыки и театра, которую окончил в 1993 году.

Файнс женат с августа 2009 года на швейцарской модели Марии Долорес Диегес. В этом браке родились две дочери.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Члены Королевской шекспировской компании
Файнс
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры Великобритании